Илијан (Велико Трново, 8. август 1982) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија 
 Тарикати (2008)

Видеографија

Тв верзије 

Рођени 1982.
Софијци
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи